Mandaba steht für:
 Mandaba (Insel), eine Insel im Tanasee, Äthiopien

Mandaba ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Luc Mandaba (1943–2000), zentralafrikanischer Politiker